ER poate fi:
 Erbiu, element chimic cu simbolul Er
 Eritreea, codul ISO și FIPS 10-4 al acestei țări
 .er, domeniu de internet de nivel superior, pentru Eritreea
 Er (chirilic), a optisprezecea literă a alfabetului chirilic
 Er Rachidia, oraș în Maroc
 Abd er-Rahman, numele mai multor emiri din Cordoba
 Enciclopedia României